Een verkeersweg:
 N988 (België)
 N988 (Nederland), zie Provinciale weg 988

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing